Beluga steht für:
 die Walart Weißwal
 Airbus Beluga, Flugzeugtyp, siehe Airbus A300#A300B4-600ST und Nachfolger Airbus A330#A330-700L „Beluga XL“
 Beluga-Klasse, russisch/sowjetischer U-Boot-Typ
 Belugastör, Fischart europäischer Hausen
 Kaviar aus diesem Stör
 Beluga Shipping, ehemalige deutsche Schwergut- und Feederschiff-Reederei
 Art einer Linse (Botanik)
 Beluga Wodka, russische Edelmarke, siehe Wodka

Geografische Objekte in Alaska:
 Beluga (Alaska), Ortschaft
 Beluga River, Fluss
 Beluga Lake, See

Schiffe der Umweltorganisation Greenpeace:
 Beluga (Schiff), jetzt Mahnmal
 Beluga II
 SAS 104 Beluga

Schiffsklassen der Reederei Beluga Shipping:
 Beluga E-Serie
 Beluga F-Serie
 Beluga-P1-Klasse
 Beluga-P2-Klasse

beluga steht für:
 beluga (Suchmaschine), Suchmaschine der Hamburger Universitätsbibliotheken